Long Beach může být:

 Long Beach – město v Kalifornii
 Long Beach (New York) – město v New Yorku
 Long Beach (Washington) – město ve Washingtonu
 Long Beach (Minnesota) – město v Minnesotě
 Long Beach (Mississippi) – město v Mississippi